Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1997 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Rika Hiraki et Mahesh Bhupathi battent Lisa Raymond et Patrick Galbraith en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Les seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center|Finale|| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16)
|-
|2|| Larisa Neiland Andreï Olhovskiy||align=center||| Barbara Rittner Karsten Braasch
|-
|3|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center|1/2 finale|| Lisa Raymond Patrick Galbraith (1)
|-
|4|| Helena Suková Cyril Suk||align=center|1/2 finale|| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16)
|-
|5|| Caroline Vis Byron Talbot||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson
|-
|6|| Alexandra Fusai David Adams||align=center||| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16)
|-
|7|| Brenda Schultz Piet Norval||align=center|1/4 de finale|| Manon Bollegraf Rick Leach (3)
|-
|8|| Debbie Graham Ellis Ferreira||align=center||| Miriam Oremans Hendrik Jan Davids (13)
|}

|-
|9|| Anna Kournikova Mark Knowles||align=center|1/4 de finale|| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (16)
|-
|10|| Irina Spîrlea Donald Johnson||align=center||| Patricia Tarabini Javier Frana
|-
|11|| Kristie Boogert Menno Oosting||align=center||| Kathy Rinaldi Trevor Kronemann
|-
|12|| Rita Grande Libor Pimek||align=center||| Helena Suková Cyril Suk (4)
|-
|13|| Miriam Oremans Hendrik Jan Davids||align=center|1/4 de finale|| Helena Suková Cyril Suk (4)
|-
|14|| Elena Likhovtseva Jeff Tarango||align=center||| Ruxandra Dragomir Leander Paes
|-
|15|| Mercedes Paz Pablo Albano||align=center||| Manon Bollegraf Rick Leach (3)
|-
|16||style=background-color:#CCCCFF| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi||align=center|Victoire'''|| Lisa Raymond Patrick Galbraith (1)
|}

|-
|1|| Karine Quentrec Rodolphe Gilbert||align=center||| Lisa Raymond Patrick Galbraith (1)
|-
|2|| Anne-Gaëlle Sidot Lionel Roux||align=center||| Alexia Dechaume Jean-Philippe Fleurian
|-
|3|| Arantxa Sánchez Mansour Bahrami||align=center||| Kimberly Po Rikard Bergh
|-
|4|| Magali Lamarre Olivier Delaitre||align=center||| Alexandra Fusai David Adams (6)
|-
|5|| Amélie Mauresmo Sébastien Grosjean||align=center||| Kristine Radford Scott Davis
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1997
Tennis en mai 1997
Tennis en juin 1997